Набережная Гребно́го кана́ла:
 Набережная Гребного канала — набережная в Нижнем Новгороде
 Набережная Гребного канала — набережная в Санкт-Петербурге